Palacuolo ima više značenja:
 Palacuolo (Areco)
 Palacuolo (Firenca)